Zvonik (Farkaševac), een plaats in de gemeente Farkaševac in de Kroatische provincie Zagreb.
Zvonik (tijdschrift), een rooms-katholiek tijdschrift opgericht door Kroatische priesters.